Italia
 Chiesa di San Bernardino da Siena – chiesa di Amantea, in provincia di Cosenza
 Chiesa di San Bernardino da Siena – chiesa di Arco, in provincia autonoma di Trento
 Chiesa di San Bernardino da Siena – chiesa di Bernalda, in provincia di Matera
 Chiesa di San Bernardino da Siena – chiesa di Carpi, in provincia di Modena
 Chiesa di San Bernardino da Siena ("Chiesa di San Bernardino fuori le mura") – chiesa di Crema, in provincia di Cremona
 Chiesa di San Bernardino degli Osservanti ("san Bernardino degli Zoccolanti", "san Bernardino in Città") – chiesa di Crema, in provincia di Cremona
 Chiesa di San Bernardino da Siena – chiesa di Luzzana, in provincia di Bergamo
 Chiesa di San Bernardino da Siena – chiesa di Roma
 Chiesa di San Bernardino da Siena – chiesa di Torino
 Chiesa di San Bernardino da Siena – chiesa di Tornolo, in provincia di Parma

Svizzera
 Chiesa di San Bernardino da Siena – chiesa di Ponte Tresa, in Canton Ticino
 Chiesa di San Bernardino da Siena – chiesa di San Bernardino, nel Cantone dei Grigioni

Pagine correlate 
 Chiesa di San Bernardino